Robert-Fleury est le patronyme de:
 Joseph-Nicolas Robert-Fleury (1797-1890), peintre ;
 Tony Robert-Fleury (1837-1912), peintre et fils du précédent.

Homonymie de patronyme